Mistrzostwa Świata w Curlingu na Wózkach 2011 - 7. mistrzostwa świata w curlingu na wózkach, rozegrane w dniach 22 lutego-1 marca 2011 w czeskiej Pradze, na lodowisku Curling aréna Praha Roztyly.

Tytuły mistrzów świata z 2009 obroniła reprezentacja Kanady. W finale zespół Jima Armstronga pokonał Szkotów (Aileen Neilson) 7:3. Brąz wywalczyła reprezentacja Norwegii (Rune Lorentsen) pokonując 8:3 Rosjan (Marat Romanow).

Mistrzostwa wraz z zawodami, które odbędą się w 2012 i 2013, stanowiły eliminacje do Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2014.



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
1 marca 2011, 14:30

Mały finał 
1 marca 2011, 14:30

Półfinał 
1 marca 2011, 9:30

1-2 
28 lutego 2011; 14:30

3-4 
28 lutego 2011; 14:30

Tie-breaker 
28 lutego 2011; 9:00

28 lutego 2011; 14:30

Round Robin

Sesja 1. 
22 lutego 2011; 9:30

Sesja 2. 
22 lutego 2011; 14:30

Sesja 3. 
23 lutego 2011; 9:30

Sesja 4. 
23 lutego 2011; 14:30

Sesja 5. 
24 lutego 2011; 9:30

Sesja 6. 
24 lutego 2011; 14:30

Sesja 7. 
25 lutego 2011; 9:30

Sesja 8. 
25 lutego 2011; 14:30

Sesja 9. 
26 lutego 2011; 9:30

Sesja 10. 
26 lutego 2011; 14:30

Sesja 11. 
27 lutego 2011; 9:30

Sesja 12. 
27 lutego 2011; 14:30

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 
 

2011
2011 w curlingu
Sport w Pradze
2011 w Czechach
Curling w Czechach